ТЧИ — многозначная аббревиатура:
 ТЧИ — инженер тяговой части
 ТЧИ — тиристор частотно-импульcный; впервые серия этих тиристоров (была изготовлена для советского лунохода)

См. также 
  — аббревиатура латиницей